Miejscowości w USA:
 Larkspur – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Marin
 Larkspur – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Douglas